

Villes et comtés 
 Louisa (Kentucky) est le siège du comté de Lawrence, dans l’État du Kentucky, aux États-Unis.
 Louisa (Virginie) est le siège du comté de Louisa, dans l’État de Virginie, aux États-Unis.
 Comté de Louisa (Iowa) est un comté de l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
 Comté de Louisa (Virginie) est un comté de Virginie, aux États-Unis.

Cinéma 
 Louisa est un film américain d'Alexander Hall.

Prénoms 
 Louisa Nécib, footballeuse française.
 Louisa Colpeyn, actrice belge.
 Louisa Ighil Ahriz, femme politique algérienne ;
 Louisa Hanoune, femme politique algérienne.
 , joueuse de volley-ball algérienne ;
 Louisa Baïleche, chanteuse française.

Chansons 
Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Louisa.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme